Gladstone může znamenat:

 Gladstone (Queensland) – australské město ve státě Queensland
 William Gladstone (1809 – 1898) – britský státník
 Herbert Gladstone (1854 – 1930) – britský státník

Externí odkazy